Lúcio Júlio Julo (tribuno consular em 438 a.C.), tribuno consular em 438 a.C. e cônsul em 430 a.C.
 Lúcio Júlio Julo (tribuno consular em 403 a.C.), tribuno consular em 403 a.C., filho do anterior
 Lúcio Júlio Julo (tribuno consular em 401 a.C.), tribuno consular em 401 e 397 a.C., filho do anterior
 Lúcio Júlio Julo (tribuno consular em 388 a.C.), tribuno consular em 388 e 379 a.C., filho do anterior
Desambiguações de antropônimos